ван Дрил () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ван Дрил, Тон (род. 1945) — нидерландский карикатурист, автор и художник комиксов.
 Репелар ван Дрил, Ролин (род. 1984) — нидерландская гребчиха (академическая гребля).